Marvan je vlastní jméno:

 Anna Marvanová (1928–1992), československá novinářka, disidentka a mluvčí a signatářka Charty 77
 Hana Kordová Marvanová (* 1962), česká právnička a politička
 Jaroslav Marvan (1901–1974), český herec
 Jiří Marvan (1936–2016), český jazykovědec, profesor slovanské a baltské filologie
 Markéta Peggy Marvanová (* 1995), česká vytrvalostní cyklistka

 Marván I. (623? – 685), arabský chalífa z rodu Umajjovců
 Marván II. (684 – 750), poslední arabský chalífa z rodu Umajjovců